Кингс Колидж може да се отнася за:
 Кингс Колидж (Абърдийн), колеж на Абърдийнския университет в Шотландия
 Кингс Колидж (Кеймбридж), колеж на Кеймбриджкия университет в Англия
 Кингс Колидж (Лондон), колеж на Лондонския университет в Англия